Axel Harnack kan  syfta på följande personer:

* Axel Harnack (1851–1888), tysk matematiker
 Axel Harnack (historiker) (1895–1974), tysk historiker och filolog